Amoore ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Amoore (1877–1955), britischer Sportschütze
 John Earnest Amoore (1930–1998), britischer Biochemiker
 Judy Pollock (geb. Amoore; * 1940), australische Sprinterin und Mittelstreckenläuferin

Siehe auch:
 Amore
 Amoor
 Amour
 Amur (Begriffsklärung)